Казы:
 Казы — колбаса из конины. См. также: Казы-карта — блюдо из казы.

Казахстан 
 Казы — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Казы — село в Лебяжинском районе Павлодарской области.